Михаил Михайлович Хрущев (1863—1922) — российский предприниматель, меценат, пионер-автолюбитель и энтузиаст автомобилестроения. Создал в Орле автомобиль «Хрущев».

Биография 
Отец Михаила служил в гвардии, мать его звали Елизавета Григорьевна. Михаил родился дворянином. Он окончил Петербургский институт путей сообщения. В 1891 году Михаил Михайлович продал имение и приобрел маленькое чугунолитейное предприятие в Орле. Он расширил производство и начал производить машины и станки, что было очень востребовано в то время.

Михаил Хрущев с гордостью называл себя инженером. Он наладил производство двигателей и, по неподтверждённым данным, в 1903 году изготовил для заказчика самоходные сани. В 1909 он начал работы по созданию автомобилей. Планировалось от тестирования важных частей машины на иностранных образцах перейти к сборке полностью русского автомобиля. Частично этого удалось достичь уже при изготовлении второго изделия.

Хрущеву удалось построить несколько автомобилей. Один из них был отправлен покупателю в станицу Урюпинскую и затем использовался русскими в Первой мировой войны под названием «Орёл». В 1911 году на предприятии в Орле трудились 30 человек. Они выпускали сельскохозяйственные машины и — по французской лицензии — двухтактные двигатели. Из завода Хрущева вырос современный Орелтекмаш.

Существуют и скептические оценки вклада Хрущева в отечественное автомобилестроение. Их авторы обычно указывают на недостаток достоверной информации о его деятельности и не всегда очевидное соотношение планов и рекламы и реальных достижений.

Семья 
Сын Михаил Михайлович Хрущев (1890—1972) — д. т. н., профессор, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

Примечания

Ссылки 
 История российского предпринимательства. Хрущев Михаил Михайлович
Предприниматели Российской империи